Tlalnepantla, città dello Stato di Puebla in Messico
 Tlalnepantla de Baz, città nello Stato federato di Messico in Messico
 Tlalnepantla, città dello Stato di Morelos in Messico